Дона — многозначный термин:

 Дона — одно из названий лекарства Глюкозамин.
 Дона — город в Германии, в федеральной земле Саксония, с населением 6 000 человек.
 Замок Дона (:en:Dohna Castle) — сохранившийся средневековый замок в центре одноименного города.
 Дона — немецкий дворянский род, исторически владевший замком Дона и городом Дона, разделённый на несколько самостоятельных ветвей. Об его представителях см.:
 Дона-Шлобиттен
 Дона-Шлодин
 Башня Дона — башня в Кёнигсберге (ныне Калиниград), названная в честь своего строителя, одного из представителей рода (ныне музей Янтаря).

Не следует путать с 
 Донна — женская форма испанского и португальского титула Дон. Обычно пишется с двумя «н», но при переводе с португальского встречается написание с одной буквой.
 Дон (река). 
 Дон (значения).